Johann Anton Tillier ist der Name folgender Personen, siehe auch Tillier (Patrizierfamilie) für mehr Informationen:

* Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1494) (1494/1500–1562), Schweizer Offizier und Politiker
 Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1528) (1528–1598), Schweizer Politiker
 Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1569) (1569–1634), Schweizer Politiker
 Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1604) (1604–1682), Schweizer Politiker
 Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1648) (1648–1678), Schweizer Politiker, siehe Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1675)#Familie
 Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1637) (1637–1705), Schweizer Politiker, Magistratsperson
 Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1675) (1675–1731), Schweizer Politiker
 Johann Anton Tillier (Ratsherr, 1705) (1705–1771), Schweizer Offizier und Politiker
 Johann Anton Tillier (Generalquartiermeister) (1722–1761), Schweizer Offizier
 Johann Anton von Tillier (1792–1854), Schweizer Politiker und Historiker